Bernard Meltzer ist der Name folgender Personen:

* Bernard Meltzer (Informatiker) (1916–2008), britischer Informatiker und Physiker
 Bernard Meltzer (Radiomoderator) (1916–1998), US-amerikanischer Radiomoderator
 Bernard David Meltzer (1914–2007), US-amerikanischer Jurist, Professor in Chicago und Ankläger bei den Nürnberger Prozessen